Taejo ( – ) est un souverain coréen. Fondateur de la dynastie Joseon en 1392, il règne pendant six ans avant de céder le pouvoir à ses fils, Jeongjong en 1399 puis Taejong en 1400.

Né sous le nom de , prononcé en moyen coréen : Ni Syeng kyey () ; en coréen moderne :  (), le  d’un père officier militaire mineur de la dynastie Yuan, il devient général et participe militairement à l’expulsion des Mongols du royaume de Goryeo, qui devient plus tard la Corée. Puis alors qu’avec son armée de  il est sur le point d’envahir le Yondong en Chine, il fait demi-tour à la frontière et prend le pouvoir en 1392.

Il baptise sa dynastie Joseon en hommage à une ancienne dynastie du même nom trois-mille ans auparavant, change son nom en Yi Dan puis déplace en 1394 la capitale à Séoul.

Lorsque ses fils se battent pour obtenir la couronne, il abdique en 1398. Son second fils Jeongjong a d'abord sa préférence, mais son cinquième fils Taejong lui reprend le pouvoir l'année d'après.

Il meurt en 1408 et est proclamé empereur post mortem en 1899 par Kojong lorsque celui-ci fonde l'Empire coréen.

Homonyme : Taejo (877-943), roi (r. 918-943) et fondateur du royaume de Goryeo, Taejo étant son nom de règne, auparavant il s'agit de Wang Geon, riche marchand qui porte l'une des révoltes lors de la phase finale du royaume de Silla.

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
et :
 .
 . OCLC 1622199.
 . OCLC 180102797 (anglais) ; OCLC 67712109 (coréen).
 . OCLC 60931394.
 .

Liens externes 
 
 
             

Naissance à Hamhung
Naissance en 1335
Décès en mai 1408
Roi de Corée
Personnalité de la période Joseon
Décès à 72 ans
Roi de Joseon
Monarque coréen du XIVe siècle